Música
 "Frankie and Johnny" (canção), popular nos EUA
 Frankie and Johnny (álbum), trilha sonora do filme de 1966

Cinema
 Frankie and Johnny (filme de 1966), com Elvis Presley
 Frankie and Johnny (filme de 1991), com Al Pacino e Michelle Pfeiffer

Desambiguação